Финал Кубка Хорватии по футболу 2005 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2004/05, в котором встречались «Риека» и «Хадук» из Сплита. Двухматчевое противостояние закончилось победой «Риеки» с общим счётом 3:1.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2005
Матчи ФК «Риека»
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Май 2005 года
События 11 мая
Спортивные соревнования в Риеке
Спортивные соревнования в Сплите
События 25 мая
Спорт в Хорватии в 2005 году